The Late Late Show steht für:

 The Late Late Show (Album), Album von Dakota Staton (1957)
 The Late Late Show (irische Talkshow), irische Talkshow (ab 1962)
 The Late Late Show with Tom Snyder, erste Besetzung der US-amerikanischen Late-Night-Show (1995–1999)
 The Late Late Show with Craig Kilborn, zweite Besetzung der US-amerikanischen Late-Night-Show (1999–2004)
 The Late Late Show with Craig Ferguson, dritte Besetzung der US-amerikanischen Late-Night-Show (2005–2014)
 The Late Late Show with James Corden, vierte Besetzung der US-amerikanischen Late-Night-Show (ab 2015)